Кинь-Грусть — неоднозначность:

 Кинь-Грусть — мыза, находилась на территории современного посёлка Дубровка Всеволожского района Ленинградской области.
 Кинь-Грусть — имение А. А. Дурасовой, находилось на территории Новой Деревни, исторического района Санкт-Петербурга.
 Кинь-Грусть — историческая местность в Киеве.
 Кинь-Грусть — парк-памятник садово-паркового искусства местного значения, расположенный на территории Подольского района Киевского горсовета.